El Príncipe Ruperto de Teck (Rupert Alexander George Cambridge; 24 de abril de 1907- 15 de abril de 1928) fue miembro de la Familia Real Británica, bisnieto de la reina Victoria. Durante la Primera Guerra Mundial la Familia Real Británica renunció a sus títulos germánicos y el príncipe Rupert asumió el título de Vizconde Trematon en 1917.

Primeros años 

El príncipe Rupert nació el 24 de abril de 1907 en Claremont House, Esher, Surrey, Inglaterra. Su padre fue el príncipe Alejandro de Teck, segundo hijo de Francisco, duque de Teck y María Adelaida de Cambridge. Su madre fue la princesa Alicia de Albany, hija del príncipe Leopoldo, duque de Albany. Rupert ostentaba el título de Príncipe de Teck y el tratamiento de Su Alteza Serenísima por parte de su padre, y era llamado príncipe Rupert de Teck.

El príncipe Rupert era hemofílico, enfermedad que heredó de su madre por medio de su bisabuela, la reina Victoria, a través de su abuelo, el duque de Albany (él mismo hemofílico). Fue educado en el Trinity College, Universidad de Cambridge.

Vizconde Trematon 

Durante la Primera Guerra Mundial, el sentimiento antialemán en el Reino Unido llevó al tío de Rupert, el rey Jorge V, a cambiar el nombre de la Casa Real Británica de origen alemán, en ese entonces Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha y anglicanizarla a Casa de Windsor. El rey renunció a todos sus títulos germánicos en nombre de él y de todos los miembros de la Familia Real Británica que fueran ciudadanos británicos, incluyendo a Rupert.

En respuesta a esto el príncipe Alejandro, padre de Rupert, renunció a su título de Príncipe de Teck en el Reino de Wurtemberg y a su tratamiento de Alteza Serenísima. Alejandro, junto a su hermano, el príncipe Adolfo de Teck, adoptaron el apellido Cambridge, en honor de su abuelo materno, el príncipe Adolfo, duque de Cambridge.

Días más tarde, el rey nombró a su cuñado Conde Athlone y Vizconde Trematon. Alejandro era llamado ahora el Muy Honorable Conde de Athlone. Rupert asumió el título de cortesía de Vizconde Trematon. Su madre conservó su título de Princesa de Gran Bretaña e Irlanda con el tratamiento de Su Alteza Real y se hizo conocida como la princesa Alicia, condesa de Athlone.

Muerte 

Rupert murió el 15 de abril de 1928 de hemorragia cerebral a consecuencia de un accidente de coche en Francia. El 1 de abril de 1928, Trematon conducía con dos amigos el camino de París a Lyon. Mientras intentaba adelantar a otro coche, el coche de Trematon chocó contra un árbol y se volcó. Uno de sus amigos murió a causa de las lesiones y Trematon fue trasladado al hospital cercano en Belleville-sur-Saône por una leve fractura en el cráneo. No se llegó a recuperar y murió en el hospital durante las primeras horas del 15 de abril. Su funeral tuvo lugar en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor y contó con la presencia del rey Jorge V y la reina María. Fue enterrado en el cementerio real de Frogmore el 20 de abril de 1928. Su muerte, después de la muerte de su hermano Mauricio, en 1910, significó que el título de Conde de Athlone se extinguiera en 1957 cuando murió su padre.

Títulos 
 1907-1917: Su Alteza Serenísima el príncipe Rupert de Teck.
 1917: Sr. Rupert Cambridge.
 1917-1928: Vizconde Trematon.

Ancestros

Referencias 

Casa de Windsor
Casa de Württemberg
Fallecidos por accidentes de tráfico
Alumnado del Trinity College (Cambridge)
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore